Ricardo García puede referirse a:

 Ricardo García (1929-1990), locutor y gestor cultural chileno, impulsor comunicacional de la Nueva Canción Chilena;
 Ricardo García (1955-2007), futbolista costarricense - olímpico en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980;
 Ricardo García (1988), ciclista profesional;
 Ricardo García (1959-2005), dramaturgo venezolano;
 Ricardo García Cárcel, (1948) historiador y ensayista español.
 Ricardo García Cervantes, (1954), político mexicano;
 Ricardo García Damborenea, (1940-), médico y político español;
 Ricardo García García, (1955-), sacerdote peruano;
 Ricardo García Granados, (1851-1930), ingeniero, economista, político, diplomático e historiador mexicano;
 Ricardo García López o K-Hito, (1890-1984), escritor e historietista español.
 Ricardo García Rodríguez, (1930), abogado y político chileno; o
 Ricardo García Sainz, (1960) abogado y profesor mexicano.